URD steht für:
 Flugplatz Burg Feuerstein (IATA-Code)
 gambisches Kfz-Kennzeichen für Upper River Region
 Unterflur-Radsatz-Drehmaschine (Eisenbahn), siehe Drehmaschine#Sonderformen
 URD Rennwagenbau, deutscher Hersteller von Rennwagen

Urd steht für:
 Urd, eine der drei Schicksalsschwestern der nordischen Mythologie
 Urd (Schiff), dänisches RoPax-Fährschiff

urd steht für:
 Urdu (ISO-639-3-Code), Sprache in Indien

Abkürzung